

Miejscowości 
 Clichy – miejscowość i gmina we Francji w regionie Île-de-France, w departamencie Hauts-de-Seine
 Clichy-sous-Bois – miejscowość i gmina we Francji w regionie Île-de-France, w departamencie Seine-Saint-Denis

Inne nazwy miejscowe 
 Porte de Clichy – stacja linii nr 13 metra  w 17. dzielnicy Paryża.

Piłkarze 
 Gaël Clichy – francuski piłkarz